Art Landy – animatore statunitense
 Eugene Landy – psicologo statunitense
 Derek Landy – scrittore e sceneggiatore irlandese
 John Landy – politico ed ex mezzofondista australiano